XXXV Европско првенство у атлетици у дворани 2019. се одржало од 1. до 3. марта 2019. у Комонвелст арени у Глазгову, Уједињено Краљевство. Такмичење је организовано под покровитељством Европске атлетске асоцијације ЕАА. Такмичило се у 26 дисциплина 13 у мушкој и 13 у женској конкуренцији.

Избор домаћина првенства 
Кандидати за домаћима 35. Европског првенства у дворани 2019.  били су Апелдорн (Холандија), Глазгов (Уједињено Краљевство), Минск (Белорусија) и  Торуњ (Пољска.  На састанку Европске Атлетске Асоцијације (ЕАА), одржаном у Амстердаму 23. априла 2016,  за домаћина је изабран Глазгов са 9 гласова испред Торуња са 6 и Апелдоорн са 1 гласом. Глазгов је последњи пут био домаћин првенства пре 29 година 1990.

Квалификационе норме за учешће на Европском првенству 2019. 
Свака земља могла је послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини. У вишебојима који немају квалификациону норму могу наступити само двојица спортиста из једне земље. За штафете сваки савез може послати по 6 спортиста у обе конкуренције. За штафете 4 х 400 м и вишебоје нема норме, а учесници су првих 6 са ранг листе ЕАА за штафете а првих 12 за вишебоје.

Време испуњавања норми је 1. јануар 2018. — 21. фебруар 2019. до 14:00 часова.

Земље учеснице 
Учествовало је 592 такмичара из 49 земаља.

  2 (1+1)
  2 (1+1)
  1 (1+0)
  8 (2+6)
  14 (7+7)
  17 (4+13)
  3 (3+0)
  6 (4+2)
  2 (1+1)
  1 (1+0)
  17 (10+7)
  6 (5+1)
  4 (2+2)
  2 (1+1)
  15 (8+7)
  2 (1+1) 

  24 (13+11)
  2 (2+0) 
  4 (2+2)
  10 (4+6)
  8 (1+7)
  5 (2+3)
  13 (5+8)
  1 (1+0)
  2 (1+1)
  1 (0+1)
  Независни атлетичари (ЕАА) 12 (6+6)
  27 (14+13)
  18 (13+5)
  30 (21+9) 
  13 (8+5)
  12 (5+7)

  1 (1+0)
  9 (5+4)
  8 (3+5)
  10 (5+5)
  15 (11+4)
  59 (23+36)
  33 (14+19)
  12 (4+8)
  40 (23+17)
  15 (8+7)
  5 (2+3)
  1 (0+1)
  21 (12+9)
  16 (5+11)
  30 (14+16)
  42 (23+19)

Календар такмичења

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2019. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2019. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији: 2 рекорда европских првенстава у дворани, 17 национална рекорда, као и више светских, европских и личних најбољих резултата сезоне.

Светски рекорди у атлетици у дворани (1)

Најбољи светски резултати сезоне (5)

Изједначени најбољи светски резултати сезоне (1)

Изједначени Европски рекорди у атлетици у дворани (2)

Најбољи европски резултати сезоне (8)

Изједначени најбољи европски резултати сезоне (2)

Рекорди европских првенстава у дворани (2)

Национални рекорди постигнути на ЕП 2019. (17) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датуму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Изједначени национални рекорди постигнути на ЕП 2019. (4) 
Ово је списак свих изједначених националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датуму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 

 Статистика досадашњих европских првенстава у дворани.
 Комплетни резултати ЕП 2019. ЕАА (по дисциплинама)
 Комплетни резултати ЕП 2019. ЕАА (по данима)
 Комплетни резултати ЕП 2019.

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2019.
Атлетика у Шкотској